

Aziende
Polli – azienda

Persone
Carlo Polli (1894-1931) – architetto e designer italiano
Carlo Polli (1989) – calciatore svizzero
Carlo Polli (1928-2007) – politico italiano 
Edoardo Polli (1946) – imprenditore e pilota di motonautica italiano
Edoardo Polli (1859-1928) – scrittore italiano
Emilio Polli (1901-1983), nuotatore italiano
Ermes Polli (1937-2020) – calciatore italiano
Feliciano Polli (1946) – politico italiano
Gert-René Polli (1960) – generale austriaco
Giorgio Polli (1862-1942) – architetto italiano
Giovanni Polli (1966) – giornalista e conduttore radiotelevisivo italiano
Giovanni Polli (1826-1861) – pittore italiano
Laura Polli (1983) – maratoneta svizzera
Lou Polli (1901-2000) – giocatore di baseball italo-americano
Marie Polli (1980) – maratoneta svizzera
Maristella Polli – conduttrice televisiva svizzera
Paolo Polli (1948) – pittore italiano
Pasquale Polli – scultore svizzero
Pietro Polli (ca 1705–?) – pittore svizzero

Sport
La Polli-Mobiexport-Fanini è stata una squadra ciclistica.

Città
Polli (Põlli) è una città dell'Estonia

Altro
Polli Kung Fu è una serie televisiva a cartoni animati con tema le arti marziali e gli sport da combattimento
Polli Sree College è un college in Bangladesh